Angie poate fi:

 Angie Sage, scriitoare engleză, autoarea seriei Septimus Heap
 Angie Dickinson, actriță americană de film și TV